Madama ima više značenja:
 Madama, Torino
 Madama, Vibo Valentia